Het DBL All-Defense Team is een team dat ieder jaar wordt samengesteld met de beste verdedigers in het seizoen van de Dutch Basketball League.

Teams

All-Defense Team
All-Defense Team